Municipio de Ford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ford (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Ford (condado de Kanabec, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kanabec.